Гурбанов — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Гурбанов, Алим Ильшатович (род. 1977) — азербайджанский футболист.
 Гурбанов, Ахмет (род. 1993) — туркменский хоккеист.
 Гурбанов, Галиб Ислам оглы (род. 1945) — советский, азербайджанский политик, предприниматель.
 Гурбанов, Гамлет Агададаш оглы (1938—1995) — советский азербайджанский актёр.
 Гурбанов, Гурбан Осман оглы (род. 1972) — советский и азербайджанский футболист, тренер.
 Гурбанов, Джавад Бахадур оглы — заслуженный деятель спорта, заслуженный тренер Азербайджана, судья по фехтованию.
 Гурбанов, Джавид Ганбар оглы (род. 1958) — депутат Национального Собрания Азербайджана, глава Азербайджанских железных дорог.
 Гурбанов, Ильгар Бахрам оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист.
 Гурбанов, Какагелди Исаевич (род. 1962) — туркменский государственный деятель.
 Гурбанов, Махмуд Ханлар оглы (род. 1973) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Гурбанов, Муса Осман оглы (род. 1963) — советский и азербайджанский футболист, менеджер-селекционер.
 Гурбанов, Мухаммедназар Сейитназарович (род. 1957) — туркменский политический деятель.
 Гурбанов, Ниджат Самит оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Гурбанов, Нуран Вахид оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Гурбанов, Орхан Башир оглы (род. 1995) — азербайджанский боец смешанных единоборств.
 Гурбанов, Рамин Афад оглы (род. 1974) — азербайджанский юрист.
 Гурбанов, Садиг Хагверди оглы (род. 1972) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Курбанов (Гурбанов), Самед Мухут оглы (род. 1953) — советский футболист.
 Гурбанов, Сейфаддин Али оглы (1962—2021) — скульптор, народный художник Украины.
 Гурбанов, Чингиз Салман оглы (1994—2016) — Национальный герой Азербайджана.
 Гурбанов, Шамиль Дунямалы оглы (1934—2004) — азербайджанский литературовед и общественный деятель.
 Гурбанов, Эльшад Меджнун оглы (род. 1951) — азербайджанский учёный, членкор НАН Азербайджана.
 Гурбанов, Эльхан Гаджибаба оглы (1952—2011) — азербайджанский актёр театра и кино.



См. также 
 Курбанов